Hendrik van Bourbon-Parma (1851-1905)
Hendrik van Bourbon-Parma (1873-1939)